Unbelievable ― второй студийный альбом немецкой певицы Сары Коннор, выпущенный лейблом Sony Music Entertainment 30 сентября 2002 года в Европе. Он достиг 10-го места в немецком хит-параде альбомов Media Control, разойдясь тиражом в более чем 250 000 копий внутри страны.

Трек-лист

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы 2002 года
Альбомы Сары Коннор